Фенти () — фамилия. Известные носители:
 Фенти, Деннис (1950—2019) — канадский политик, премьер-министр территории Юкон.
  (род. 1977) — барбадосский футбольный защитник, игрок национальной сборной.
 Фенти, Робин Рианна (род. 1988) — барбадосская поп-певица, более известная как Рианна.
 Фенти, Эдриан (род. 1970) — американский политик, мэр округа Колумбия.